Pischeldorf bezeichnet:
 Pischeldorf (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft in der Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Pischeldorf (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft in der Gemeinde Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Eine Gemarkung von Pirk

Siehe auch:
 Pischelsdorf